Козько Віктор Опанасович — білоруський письменник, журналіст, перекладач і сценарист, лауреат Державної премії Білоруської РСР імені Янки Купали.
 Козько Володимир Миколайович — український інфекціоніст, доктор медичних наук, професор.